Moghaddam ist der Familienname folgender Personen:

 Behnam Moghaddam (* 1981), deutscher Popsänger
 Fathali M. Moghaddam, iranischer Konfliktforscher und Psychologe 
 Hasan Moghaddam (1959–2011), iranischer General
 Nina Moghaddam (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin 
 Reza Moghaddam (* 1988), iranischer Hammerwerfer
 Sara-Joleen Kaveh-Moghaddam (* 1987), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Moghadam